Bei den ITA Division I National Team Indoor Championships wurden 2015 zum 41. Mal die Hallen-Mannschaftsmeister im US-amerikanischen College Tennis ermittelt. Das Herrenturnier fand vom 13. bis zum 16. Februar in Chicago, Illinois statt. Als Gastgeberin fungierte die University of Illinois. Im Finale siegte Oklahoma mit 4:2 gegen die USC. Für die Universität war es der erste Titel in der Turniergeschichte.

Qualifikation 
Für das Turnier qualifizierten sich 15 Mannschaften über das ITA Division I Kick-Off Weekend 2015 vom 23. bis zum 25. Januar 2015. Der 16. Startplatz ging automatisch an das gastgebende Team der University of Illinois.

Hauptrunde

Finale

Weblinks 
 Offizielle Webpräsenz (englisch)

Einzelnachweise 

College-Tennis-Saison 2014/15
Tennisturnier 2015
Tennisturnier in Chicago
2015